Ел Аркоирис има више значења:

 Ел Аркоирис, Лос Давила (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аркоирис (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аркоирис (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аркоирис (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Аркоирис (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику